Ньютон Томас Сигел (; род. 1955, Детройт) — американский кинооператор, который, главным образом работает с Брайаном Сингером. Его отец, Ирвинг Сигел, был известным психологом, который работал в Educational Testing Service.

Он женат на Лизе Чанг.

Фильмография 
  — Латино / Latino
  — Внезапное пробуждение / Rude Awakening
  — Пересекая мост / Crossing the Bridge
 1992 — На запад / Into the West
  — Бланкмэн / Blankman
  — Подозрительные лица / The Usual Suspects
  — Ложный огонь / Foxfire
 1996 — Эффект спускового крючка / The Trigger Effect
 1996 — Кровь и вино / Blood and Wine
  — Падший / Fallen
 1998 — Способный ученик / Art Pupil
  — Разрушенный дворец / Brokedown Palace
 1999 — Три короля / Three Kings
  — Люди Икс / X-Men
  — BMW напрокат (эпизод «Засада») / The Hire
  — Признания опасного человека / Confessions of a Dangerous Mind
  — Люди Икс 2 / X2
  — Братья Гримм / The Brothers Grimm
  — Возвращение Супермена / Superman Returns
  — Любовь вне правил / Leatherheads
 2008 — Операция «Валькирия» / Valkyrie
  — Как выйти замуж за 3 дня / Leap Year
 2010 — Заговорщица / The Conspirator
  — Драйв / Drive
  — Муви 43 / Movie 43
 2013 — Джек — покоритель великанов / Jack the Giant Slayer
  — Люди Икс: Дни минувшего будущего / X-Men: Days of Future Past
 2014 — Седьмой сын / The Seventh Son
  — Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы / Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny
 2016 — Люди Икс: Апокалипсис / X-Men: Apocalypse
 2016 — Маршалл / Marshall
  — Богемская рапсодия / Bohemian Rhapsody
  — Тайлер Рейк: Операция по спасению / Extraction
 2020 — Пятеро одной крови / Da 5 Bloods
  — По наклонной / Cherry

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров